Heyde peut faire référence à : 
 Chris Heyde (1939-2008), statisticien australien.
 Werner Heyde (1902–1964), psychiatre allemand.
 Jules Van der Heyde (1861-1935), homme politique belge.
 Nikolai van der Heyde (1936-2020), réalisateur et scénariste néerlandais.
 Herman Henry op der Heyde (1813-1857), peintre paysagiste néerlandais.
  (1703-1765), général prussien.
 , syndrome de saignement gastrointestinal.

Voir aussi

Homonymie de patronyme